Pukkitsoq bezeichnet:
 Pukkitsoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Pukkitsoq (Insel, Ammalortup Saava), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pukkitsoq (Insel, Kitsissut Tunuat), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland